Wiener Zeitschrift steht für folgende Zeitschriften:

 Wiener Zeitschrift, herausgegeben von Leopold Alois Hoffmann, Wien 1792 bis 1793
 Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (WZKM), herausgegeben vom Institut für Orientalistik, Wien seit 1887 
 Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, Wien seit 1970 
 Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Wien 1817 bis 1849 
 Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete, Organ des Vereines für Psychiatrie und Neurologie und der Österreichischen Gesellschaft für Psychische Hygiene in Wien, Wien 1947 bis 1952 
 Wiener Zeitschrift für Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Wien 1947 bis 1964, ab 1968 Wiener Jahrbuch für Philosophie 
 Wiener Zeitschrift für praktische Psychologie, herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für Praktische Psychologie, Wien 1949 bis 1950, fortgesetzt als Wiener Archiv für Psychologie, Psychiatrie und Neurologie, Wien 1951 bis 1956
 Wiener Zeitschrift für Suchtforschung, herausgegeben vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung und Anton-Proksch-Institut, Wien 1977 bis 2009 
 Wiener Zeitschrift für Volkskunde, von 1917 bis 1944 Titel der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde
 Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit, Wien 2001 bis 2010

Siehe auch:
 Wiener (Zeitschrift), Lifestyle-Magazin
 Wiener Zeitung (Begriffsklärung)